André Blondel, een Frans technicus en natuurkundige. 
 Jacques-François Blondel, een Frans architect, theoreticus en leraar.
 Jonathan Blondel, een Belgisch voetballer.
 Maurice Blondel, een Franse katholieke filosoof. 
 Olivier Blondel, een is een Frans voetbaldoelman.
 Vincent Blondel, een Belgisch wiskundige.
 Blondel de Nesle, een dichter, trouvère en heer in het noorden van Frankrijk.
 Blondel (musical) (1983), een musical van Tim Rice, geïnspireerd op de persoon Blondel de Nesle.
 Blondel (familie), een Belgisch adellijk geslacht.

Zie ook 
 Blondeel, een verwante naam